Сборная Румынии по пляжному футболу представляет Румынию на международных соревнованиях по пляжному футболу.

Состав

Текущий Турнир 

Евролига по пляжному футболу 2019

Группа 1

Примечания 

Пляжный футбол в Румынии
Пляжный футбол